Tatlısu kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Marí (ort), Eparchía Lárnakas, 
 Akanthoú (ort), Eparchía Ammochóstou, 

Robotskapade Cypernförgreningar